Le championnat du monde de basket-ball masculin des moins de 17 ans 2012 se déroule à Kaunas, en Lituanie du 29 juin au . C'est la deuxième édition du championnat du monde des moins de 17 ans. La Lituanie, pays organisateur, est qualifiée d'office.

Le tenant du titre, les États-Unis, remportent cette deuxième édition en s'imposant face à l'Australie. Jahlil Okafor est désigné meilleur joueur de la compétition.

Équipes participantes 
Mis à part la Lituanie, 11 équipes sont qualifiées pour le tournoi.

Groupes

Premier tour 

Légende : Pts : nombre de points (la victoire vaut 2 points, la défaite 1), G : nombre de matches gagnés, P : nombre de matches perdus, PP : nombre de points marqués, PC : nombre de points encaissés, Diff. : différence de points, DP : différence lors des confrontations directes, en vert et gras les équipes qualifiées, en rose et italique celles éliminées.

Tableau final

Quarts de finale

Demi-finales

Match pour la  place

Finale

Classement 5 à 8

Matchs de classement

Match pour la  place

Match pour la  place

Classement 9 à 12

Matchs de classement

Match pour la  place

Match pour la  place

Classement final

Récompenses individuelles 

L'équipe type du tournoi, ou  est composée de :

  Dante Exum
  Gabriel Deck
  Justise Winslow
  Jahlil Okafor
  Mario Hezonja

Notes, sources et références

Liens externes 
  Site officiel

2012
Basket-ball masculin des 17 ans et moins
Basket-ball masculin des moins de 17 ans 2012
Basket-ball à Kaunas
Monde
2012 en Lituanie
Sport en juin 2012
Sport en juillet 2012